Jamin ist der Familienname folgender Personen:

 Diederik Franciscus Jamin (1838–1865), niederländischer Genre- und Historienmaler sowie Daguerreotypist
 Erich Jamin (1907–1965), deutscher Oberst des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) der DDR
 Friedrich Jamin (1872–1951), geheimer Medizinrat, Professor und Universitätsklinikdirektor
 Georg Jamin (1825–1909), Bürgermeister und Ehrenbürger von Kronberg im Taunus, Abgeordneter

 Jules Célestin Jamin (1818–1886), französischer Physiker
 Klaus Jamin (1940–2017), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Mathilde Jamin (* 1948), deutsche Historikerin
 Nicolas Jamin († 1782), französischer Benediktiner und theologischer Autor
 Nicolas Jamin (Rennfahrer) (* 1995), französischer Rennfahrer
 Paul Jamin (1853–1903), französischer Maler
 Paul Jamin (1911–1995), belgischer Karikaturist

Siehe auch:

 Jamin-Interferometer
 Jamin (Restaurant), besterntes Restaurant, gegründet von Joël Robuchon